

Geografia 
Perù
 Putina – cittadina della regione di Puno
 Putina – vulcano

Romania
 Putina – villaggio del distretto di Argeș

Persone 
 Ljudmila Putina – politica russa
 Vera Putina – donna russa che asserisce di essere la madre di Vladimir Putin
 PuTiNa – poetessa indiana

Pagine correlate 
 Putin (disambigua)